Село — многозначное слово.

 Село — один из видов сельских населённых пунктов в Болгарии, Македонии, России, Сербии и  Украине. Также может являться именем собственным населённых пунктов:

Топоним

Белоруссия 
 Село — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Село — деревня в Верхнетоемском районе.
 Село — деревня в Каргопольском районе.
 Село — деревня в Няндомском районе.

Вологодская область 
 Село — деревня в Вожегодском районе.
 Село — деревня в Калининском сельском поселении Тотемского района.
 Село — деревня в Толшменском сельском поселении Тотемского района.

Костромская область 
 Село — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область 
 Село — деревня в Волосовском районе.

Новгородская область 
 Село — деревня в Мошенском районе.

Орловская область 
 Село — посёлок в Троснянском районе.

Смоленская область 
 Село — деревня в Духовщинском районе.

Другие значения 

 Село — единица измерения площади земли, 2 плуга.

См. также 
 Сельцо (значения)
 Селы
 Села

Примечания